«Consider Me Gone» («Считай меня ушедшим») — песня американской кантри-певицы Рибы Макинтайр. Она вышла 29 июля 2009 года в качестве второго сингла с 33-го студийного альбома Keep On Loving You на лейбле Valory/Big Machine Records. Сингл стал 24-м чарттоппером в кантри-чарте США. Видео было снято Треем Фанджоем и получило номинацию CMT Music Awards в категории Female Video of the Year.

Отзывы 
Джим Малек из «The 9513» дал песне «большой палец вниз», заявив, что это «идеальная мелодия, не вызывающая возражений, но, по-видимому, лучше подходящая для нового исполнителя, у которого, возможно, нет доступа к лучшему материалу Music City. Риба могла выбрать и по-лучше».

Бобби Пикок в своем обзоре альбома для Roughstock сравнил звучание песни с материалом Макинтайр 1990-х годов, описывая его как «спокойный среднетемповый трек, который фокусируется на конце угасания отношений; более лаконичный, чем большинство популярных хитов на кантри-радио, так что этот сингл должен хорошо работать в качестве второго сингла».

Чарты 
«Consider Me Gone» дебютировал под номером 51 в американском чарте Billboard Hot Country Songs за неделю с 22 августа 2009 года. Это её 58-й хит в Топ-10 и первый сольный топ-10 со времен сингла «He Gets That From Me», вышедшего в 2005 году. Он стал её 24-м хитом номер один в этом кантри-чарте в неделю с 2 января 2010 года и её первым номером один в Соединенных Штатах после «Somebody», лидировавшего в августе 2004 года. «Consider Me Gone» также дебютировал под номером 96 в Billboard Hot 100 на неделе, закончившейся 17 октября 2009 года, и достигл 38-го места, став её третьим попаданием в топ-40 этого чарта. Песня стала самым продолжительным синглом Макинтайр, занимавшим первое место в чарте Billboard Hot Country Songs четыре недели.

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни Рибы Макинтайр
Песни 2009 года
Синглы 2009 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы Big Machine Records
Видеоклипы, снятые Трейем Фанджоем